Nervi MOC o Nervi motor ocular comú
 Moc (substància), substància fisiològica
 Moc de Sidó, escriptor fenici
 Moc (nàutica)
 Moviment d'Objecció de Consciència